Трка на 10.000 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржана је 22. августа на стадиону на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2013. одбранио је Британац Мохамед Фара.

Земље учеснице 
Учествовало је 27 атлетичара из 14 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
21. август 2015..

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у трци на 10.000 метара пре првенства (21. августа 20153), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2015.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Финале 
,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 10.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном